«З: Нача́ло всего́» () — американский телесериал в жанре исторической драмы, созданный Тимом Блейком Нельсоном для Amazon Video. Сериал основан на книге «З: Роман о Зельде Фицджеральд» Терезы Энн Фоулер. Сериал начинает рассказывать о жизни Зельды Сейр Фицджеральд (Кристина Риччи) ещё до знакомства с неопубликованным писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, а затем повествует об их романе и браке.

Первый сезон из десяти эпизодов был выпущен 27 января 2017 года.

27 апреля 2017 года Amazon Video продлил сериал на второй сезон, но 7 сентября 2017 года сериал был закрыт после одного сезона.

В ролях

Основной состав 
 Кристина Риччи в роли Зельды Фицджеральд
 Дэвид Хофлин в роли Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
 Дэвид Стрэтэйрн в роли судьи Энтони Сейра

Второстепенный состав 
 Кристина Нильсен в роли Минни Сейр
 Холли Каррен в роли Тильды Сейр
 Джейми Энн Оллман в роли Тутси Сейр
 Майя Казан в роли Ливи Харт
 Сара Шенккан в роли Элеанор Броудер

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Оригинальные программы Amazon Video
Телесериалы США, завершённые в 2017 году